Leptocladiella är ett släkte av bladmossor. Leptocladiella ingår i familjen Hylocomiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Leptocladiella